Oberer Turm ist der Name folgender Bauwerke:

 Oberer Turm (Aarau)
 alternative Bezeichnung der Burg Haigerloch